Serpula philippensis är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1885. Serpula philippensis ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
philippensis